Bisenzio – fiume italiano della Toscana 
 Bisenzio – frazione del comune di Lavenone
 Bisenzio – antica città sulle sponde del lago di Bolsena